Межа — границя, умовна лінія, що розділяє об'єкти, середовища, поняття.
 Межа — вузька цілинна смуга між полями, що є водночас і польовою стежкою або шляхом.
 Межа похибки є статистика, що виражає кількість випадкової помилки вибірки в результатах обстеження.
 Межа — це всі такі точки, які перебувають як завгодно близько і до точок у множині, і до точок поза нею.
 Межа бідності — мінімальний рівень доходу, який вважають адекватним у певний країні.
 Верхня та нижня межа — найбільше (найменше) число від якого більші (менші) усі числа даної функції чи послідовності.
 Мовна межа
 Межа безпечного ведення гірничих робіт
 Верхня межа вибуховості
 Нижня межа вибуховості
 Межа континентальна
 Межа крупності
 Межа мульди зрушення
 Межа небезпечної зони біля свердловини
 Межа охоронного цілика
 Межа плоского дна мульди зрушення
 Межі (границі) кар'єра
 Межі шахтного поля

Фізичні терміни 
 Межа міцності — умовне механічне напруження, що відповідає найбільшому зусиллю, що досягається в процесі деформування зразка матеріалу, досягнутому до поділу зразка на частини
 Межа Шоклі — Квайссера — максимальна теоретично можлива ефективність сонячних батерей, що працюють на одному p-n-переході.
 Нижня межа вибуховості — мінімальна об'ємна концентрація горючого вуглеводневого газу в газоповітряній суміші, за якої подальше зменшення її робить суміш невибуховою під дією джерела запалювання (підвищення температури).
 Межа Роша — найменша відстань від планети, на якій може перебувати її супутник, зберігаючи цілісність під дією припливних сил.
 Межа Хаясі — максимальний радіус зорі при заданій масі.
 Межа Еддінгтона — максимальна світність зорі (або іншого небесного тіла), яка визначається умовою рівноваги гравітаційних сил і тиску випромінювання.
 Межа Чандрасекара — найбільша теоретично можлива маса білого карлика.
 Межа Оппенгеймера — Волкова — верхня межа маси нейтронної зорі, за якої тиск виродженого нейтронного газу не може компенсувати сили гравітації, що призводить до колапсу в чорну діру. Водночас межа Оппенгеймера — Волкова є нижньою межею маси чорних дір, що утворюються внаслідок еволюції зір.

Твори 
 «Межа» — роман із розповідей, що написаний українськими письменниками Мариною та Сергієм Дяченками у співавторстві з Андрієм Валентиновим та Г. Л. Олді та вперше опублікувався у видавництві «Terra Fantastica» 1999 року.
 «Межа» — американський науково-фантастичний телевізійний серіал Дж. Дж. Абрамса, Роберто Орчі й Алекса Куртцмана, знятий 2008 року.
 «Межа» — українсько-словацький кінофільм про контрабанду на кордоні між Україною та Словаччиною, знятий 2017 року.
 «Межа ризику» — американський драматичний трилер режисера Джей Сі Чандора 2011 року.

Див. також 
 Межування
 Рубіж (значення)
 Границя